

Sigle 
 National Oil Corporation – compagnia petrolifera libica
 Network operations center
 Nuovo Osservatore Cattolico – rivista cattolica sedevacantista

Codici 
 NOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale Republic of Ireland di Knock, Connaught, Eire